Repetophragma är ett släkte av svampar. Repetophragma ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Repetophragma